Hochzeitsreise steht für:

 Reise eines vor kurzem getrauten Ehepaars, oft innerhalb der Flitterwochen
 Hochzeitsreise (Modiano), Roman von Patrick Modiano

Die Hochzeitsreise steht für:
 Die Hochzeitsreise (1919), deutscher Film von Willy Grunwald 
 Die Hochzeitsreise (1936), deutscher Kurzfilm von Eduard von Borsody 
 Die Hochzeitsreise (1939), deutscher Film von Karl Ritter (Regisseur) 
 Die Hochzeitsreise (1969), deutscher Film von Ralf Gregan
 Die Hochzeitsreise, Roman von Charles De Coster

Siehe auch: